Almeida může být:

příjmení
 Eusebio de Almeida (* 1985), východotimorský fotbalista
 Francisco de Almeida (1450–1510), portugalský cestovatel
 Germano Almeida (* 1945), kapverdský spisovatel
 Hugo Almeida (* 1984), portugalský fotbalista
 Laurindo Almeida (1917–1995), brazilský kytarista
 Michel Almeida (* 1974), portugalský judista
 Robert da Silva Almeida (* 1971), brazilský fotbalista
 Teresa de Almeida (* 1932), portugalská básnířka

křestní jméno
 Almeida Garrett (1799–1854), portugalský spisovatel
 Almeida Júnior (1850–1899), brazilský malíř

zeměpisný název
 Almeida (Kolumbie)
 Almeida (Portugalsko)

Portugalská příjmení